Бра́йан () — англоязычное , фамилия и топоним США.

Фамилия 
  (1871—1958) — канадский поэт-песенник.
  (1852—1899; урожд. Чарльз Грино) — английский иллюстратор.
  (1899—1959) — американский актёр, комик и радиоведущий.
 Брайан, Боб (род. 1978) — американский теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 в парном разряде (см. тж. Достижения и статистика Боба и Майка Брайанов).
  (1865—1944) — американский адмирал, 17-й губернатор Американского Самоа.
 Брайан, Гуди (1811—1885) — американский плантатор, политик, офицер армии США и генерал армии Конфедерации в годы гражданской войны.
 Брайан, Джейн (1918—2009) — американская киноактриса.
  (1926—1960) — американский автогонщик.
  (1810—1877) — основатель Далласа (Техас, США).
 Брайан, Джордж — шотландский кёрлингист.
 Брайан, Дора (1923—2014) — английская актриса театра, кино и телевидения.
 Брайан, Дэвид (род. 1962) — клавишник и бэк-вокалист американской рок-группы Bon Jovi.
 Брайан, Дэниел (род. 1981; урожд. Брайан Ллойд Дэниелсон) — американский рестлер.
  (род. 1981) — американский актёр и продюсер.
 Брайан, Кэтрин (род. 1982) — британская флейтистка.
 Брайан, Лаверна (род. 1965) — антигуанская легкоатлетка.
 Брайан, Люк (род. 1976) — американский кантри-певец и автор песен.
 Брайан, Майк (род. 1978) — американский теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 в парном разряде (см. тж. Достижения и статистика Боба и Майка Брайанов).
 Брайан, Маргарет (fl. 1815) — британская натурфилософ, естествознатель, педагог и писательница.
 Брайан, Мэри (1906—2002) — американская киноактриса-долгожительница.
  (1872—1935) — американский адвокат, судья и сенатор.
  (род. 1937) — американский адвокат, политик, 25-й губернатор Невады.
  (род. 1984; урожд. Риба Сабрина Хинохос) — американская актриса, певица, писательница, модельер, хореограф, танцовщица и телеведущая.
 Брайан, Тейвен (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Брайан, Тревор (род. 1989) — американский боксёр-профессионал.
  (1876—1908) — американский политик, сенатор и адвокат.
 Брайан, Уильям Дженнингс (1860—1925) — американский оратор, политик, трижды кандидат на пост Президента США.
 Брайан, Фрэнк (1923—2017) — американский баскетболист.
  (ок. 1490—1550) — английский придворный и дипломат.
 Брайан, Хевергел (1876—1972) — английский композитор, известный своими 32 симфониями.
 Брайан, Чарльз (1867—1945) — американский политик, 20-й и 23-й губернатор Небраски, 23-й и 30-й мэр Линкольна.

Топонимы США 
Округа́
 Брайан — в Джорджии.
 Брайан — в Оклахоме.
Города
  — в Огайо.
 Брайан — в Техасе.

См. также 
 Брайант
 Брайен
 О’Брайан
 О’Брайен
 Брайн Мапс